Lucian Newhall House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Lucian Newhall House (Iowa), ID-Nr. 83002476
 Lucian Newhall House (Massachusetts), ID-Nr. 85001576